

Єпископи 
  — : Анхель Сукія-Гойкоечеа
 Адольфо Гонсалес Монтес

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1959 || 402.910 || 403.910 || 99,8 || 190 || 176 || 14 || 2.120 ||  || 47 || 239 || 170
|-
| 1970 || 386.003 || 397.303 || 97,2 || 208 || 187 || 21 || 1.855 ||  || 48 || 524 || 176
|-
| 1980 || 386.152 || 388.482 || 99,4 || 182 || 157 || 25 || 2.121 ||  || 43 || 554 || 214
|-
| 1990 || 456.000 || 458.000 || 99,6 || 170 || 135 || 35 || 2.682 ||  || 56 || 593 || 216
|-
| 1999 || 512.901 || 528.901 || 97,0 || 169 || 134 || 35 || 3.034 ||  || 56 || 464 || 218
|-
| 2000 || 504.700 || 534.200 || 94,5 || 174 || 138 || 36 || 2.900 ||  || 59 || 447 || 220
|-
| 2001 || 482.843 || 512.843 || 94,2 || 168 || 133 || 35 || 2.874 ||  || 56 || 416 || 222
|-
| 2002 || 491.168 || 533.168 || 92,1 || 168 || 133 || 35 || 2.923 ||  || 55 || 443 || 223
|-
| 2003 || 501.801 || 546.498 || 91,8 || 169 || 133 || 36 || 2.969 ||  || 54 || 433 || 223
|-
| 2004 || 519.503 || 565.310 || 91,9 || 177 || 138 || 39 || 2.935 ||  || 57 || 411 || 220
|-
| 2006 || 531.000 || 581.200 || 91,4 || 165 || 128 || 37 || 3.218 ||  || 55 || 425 || 211
|-
| 2012 || 604.424 || 702.819 || 86,0 || 164 || 136 || 28 || 3.685 || 4 || 40 || 299 || 213
|-
| 2015 || 603.452 || 701.688 || 86,0 || 155 || 134 || 21 || 3.893 || 5 || 32 || 281 || 215
|}

Посилання